Копал может означать:
 Копал — очень твердые, трудноплавкие, имеющие химическую стойкость, похожие на янтарь ископаемые природные смолы
 Копал — прежнее название села Капал, находящегося в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.
 Копал — фамилия. Известные носители:
 Копал, Зденек (1914—1993) — американско-британский астроном чешского происхождения.